Монровия — столица Либерии.

Также Монровия — название нескольких городов США:
 Монровия (Алабама)
 Монровия (Калифорния)
 Монровия (Алабама)
 Монровия (Индиана)